Амирханян — фамилия.
 Амирханян, Владимир Смбатович — проходчик Мегринской геологоразведочной партии Управления геологии Совета Министров Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Амирханян, Михаил Давидович (род. 1932) — советский и армянский учёный.
 Амирханян, Роберт Бабкенович (род. 1939) — армянский композитор и общественный деятель, профессор.
 Амирханян, Серёжа Шакарович (1923—?) — бригадир аппаратчиков ереванского завода имени Кирова, Герой Социалистического Труда. Примечания